Мальмерспа́к () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Верхний Рейн, округ Тан — Гебвиллер, кантон Серне. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Сент-Амарен (округ Тан).

Географическое положение 

Коммуна расположена на расстоянии около 370 км на восток от Парижа, в 100 км юго-западнее Страсбура и в 34 км северо-западнее Кольмара.

Площадь коммуны — 2,66 км², население — 529 человек (2006) с тенденцией к стабилизации: 522 человека (2012), плотность населения — 196,2 чел/км².

Население 
Численность населения коммуны в 2011 году составляла 522 человека, а в 2012 году — 522 человека.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 351 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 232 были экономически активными, 119 — неактивными (показатель активности 66,1 %, в 1999 году — 70,4 %). Из 232 активных трудоспособных жителей работало 193 человека (115 мужчин и 78 женщин), 39 числились безработными (18 мужчин и 21 женщина). Среди 119 трудоспособных неактивных граждан 24 были учениками либо студентами, 37 — пенсионерами, а ещё 58 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2011 года в коммуне числилось 201 облагаемое налогом домохозяйство, в котором проживало 513,5 человек. При этом медиана доходов составила 19546 евро на одного налогоплательщика.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки